— монотипный род двудольных растений семейства , включающий вид Hymenocephalus rigidus Jaub. & Spach. Выделен французскими ботаниками Ипполитом Франсуа Жобером и Эдуардом Спашем в 1847 году.

Распространение 
Единственный вид является эндемиком Ирана, распространённым в Исфахане.

Общая характеристика 
Многолетние растения.

Листья хлопьевидно-войлочные, жёсткие, прямые, продолговато-яйцевидной формы.

Близки представителям рода .

Экология 
Hymenocephalus rigidus поражается тлями вида Uroleucon hymenocephali Rezwani & Lampel.

Примечания 

Флора Азии
Чертополоховые
Монотипные роды растений
Эндемики Ирана